Jud steht für:
 Brief des Judas, ein Buch der Bibel
 veraltete (und despektierliche) Kurzform für Jude

Jud ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Jud (1953–2016), Schweizer Kostümbildnerin und Installationskünstlerin
 Brigitta Zöchling-Jud (* 1972), österreichische Juristin und Hochschullehrerin
 Dominik Jud, Künstlername Dodo (Sänger) (* 1977), Schweizer Reggae- und Raggasänger
 Dominic Jud (* 1988), Schweizer Unihockeyspieler auf der Position des Torhüters
 Felix Jud (1899–1985), deutscher Buchhändler
 Jakob Jud (1882–1952), Schweizer Romanist
 Kevin Jud (* 1992), Schweizer Handballspieler
 Leo Jud (auch Leo Judä oder Leo Keller; 1482–1542), Schweizer Reformator elsässischer Herkunft
 Rudolf Jud (* 1923), Schweizer Historiker und Hochschullehrer, Herausgeber der Literaturzeitschrift Erasmus 
 Waldemar Jud (1943–2018), österreichischer Jurist und Hochschullehrer

Jud ist der Vorname folgender Person:
 Jud DeNaut (1915–1999),  US-amerikanischer Jazz-Bassist

jud steht für:
 Worodougou (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Maninka (Sprache)

JUD steht für:
 JUD, eine ursprünglich US-amerikanische Rockband
 iuris utriusque doctor (Doktor beider Rechte), juristischer Abschluss im weltlichen und Kirchenrecht, früher für Doctor iuris utriusque

Siehe auch:
 Judd
 IUD

Abkürzung